Antiislàmic pot estar relacionat amb algun dels següents temes:
 Islamofòbia
 Contra-gihad
 Persecució de musulmans
 Guerra contra l'Islam